Флаг Ильинского района (Ивановская область)
 Флаг Ильинского района (Пермский край)